Wohla bezeichnet:
 Wohla (Elstra), ein Ortsteil von Elstra im Landkreis Bautzen, Sachsen
 Wohla (Löbau), ein Ortsteil von Löbau im Landkreis Görlitz, Sachsen